FMO steht für:

 Flughafen Münster/Osnabrück (IATA-Code)
 Friedrich Müller Omnibusunternehmen, siehe Omnibus Müller

Abkürzung